Тутмос:

 Тутмос — греческая версия древнеегипетского имени Джехутимесу.
 Тутмос — древнеегипетский скульптор периода поздней XVIII династии (середина XIV в. до н. э.).
 Тутмос I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1504—1492 годах до н. э.
 Тутмос II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1492—1479 годах до н. э.
 Тутмос III — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1479—1425 годах до н. э.
 Тутмос IV — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1397—1388 годах до н. э.
Тутмос (редко Тутмос V) — древнеегипетский принц, старший сын Аменхотепа III и царицы Тии из XVIII династии.